Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Björn Phau che hanno battuto in finale Rik De Voest e Łukasz Kubot 0-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee /  Rainer Schüttler (semifinali)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (semifinali)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2005